Csehország
 Kunovice, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Kunovice, település a Vsetíni járásban